Osgodby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Osgodby (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Osgodby (Selby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)